Квалификационный турнир 2021 для участия в  на зимних Олимпийских играх 2022 проводится с 5 по 18 декабря 2021 в городе Леуварден (Нидерланды). Участие в квалификационном турнире возможно для сборных команд любой страны, участвовавших в ,  или  чемпионатах мира 2021, но ещё не получивших квалификацию на Олимпийские игры по иным критериям отбора; также к участию в квалификационном турнире допускаются сборные, получившие путёвку на предварительном отборочном турнире на Олимпийские игры 2022, состоявшемся в октябре 2021.

Квалификацию на зимние Олимпийские игры 2022 получают по три мужские и женские сборные, а также две смешанные парные сборные.

В турнире мужских команд квалификацию получили команды Норвегии, Италии и Дании.

В турнире женских команд квалификацию получили команды Великобритании (в этом качестве выступала команда Шотландии), Японии и Южной Кореи.

В турнире смешанных пар квалификацию получили команды Австралии и США, победив в квалификационных финалах соответственно команды Олимпийского комитета России (ОКР) и Южной Кореи. Смешанная пара Австралии стала первой в истории сборной Австралии по кёрлингу (в любом виде кёрлинга), получившей право на участие в зимних Олимпийских играх.

Официальный хештег турнира: #OQE2021 .

Смешанные пары

Квалификация

Мировые рейтинги 
(по состоянию после , см. Рейтинг Всемирной федерации кёрлинга)

Составы команд 

 «НТ» — национальный тренер

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал 1. 9 декабря, 9:00

Полуфинал 2. 9 декабря, 9:00

Финал 1. 9 декабря, 15:00

Финал 2. 9 декабря, 18:00

Итоговая классификация

Мужчины

Квалификация

Мировые рейтинги 
(по состоянию после , см. Рейтинг Всемирной федерации кёрлинга)

Составы команд 

 «НТ» — национальный тренер

Групповой этап 

 Квалифицированы с 1-го места на зимние Олимпийские игры 2022
 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Раунд 1. 17 декабря, 15:00

Раунд 2. 18 декабря, 15:00

Итоговая классификация

Женщины

Квалификация

Мировые рейтинги 
(по состоянию после , см. Рейтинг Всемирной федерации кёрлинга)

Составы команд 

 «НТ» — национальный тренер

Групповой этап 

 Квалифицированы с 1-го места на зимние Олимпийские игры 2022
 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Раунд 1. 17 декабря, 10:00

Раунд 2. 18 декабря, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт квалификационного турнира
 Мужчины - Результаты и статистика - Всемирная федерация кёрлинга
 Женщины - Результаты и статистика - Всемирная федерация кёрлинга
 Смешанные пары - Результаты и статистика - Всемирная федерация кёрлинга
 Olympic Qualification Event 2021 - Curlit

Видео 
  (расписание видеотрансляций на телеканалах разных стран; время указано по CET, UTC+1)
 Онлайн-телетрансляции на сайте телеканала "Матч!" (время указано московское) :
 5 декабря, 14:30, смешанные пары, Россия - Испания
 6 декабря, 16:30, смешанные пары, Дания - Россия
 7 декабря, 18:00, смешанные пары, Россия - Австралия
 8 декабря, 12:00, смешанные пары, Германия - Россия
 8 декабря, 21:00, смешанные пары, Россия - Турция
 9 декабря, 11:00, смешанные пары, плей-офф, полуфинал 1, Россия - Финляндия
 9 декабря, 20:00, смешанные пары, плей-офф, финал 2, Россия - США
 

Спорт в Нидерландах в 2021 году
Квалификация на зимние Олимпийские игры 2022
Декабрь 2021 года